

Patronyme 
Zuberbühler est un nom de famille notamment porté par :
 David Zuberbühler (1979-...), homme politique suisse.
 Frédéric Auguste Zuberbühler (1796-1866), homme politique suisse.
 Pascal Zuberbühler (1971-...), footballeur suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse